Hemigellius är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Hemigellius i familjen Niphatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Chalinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hemigellius